Miejscowości w USA:
 Black Diamond – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Citrus
 Black Diamond – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie King
 Black Diamond – amerykańska firma produkująca sprzęt wspinaczkowy
Muzyka:
 Black Diamond – album Elvisa Presleya
 Black Diamond – album Buraka Som Sistema
 "Black Diamond" – piosenka grupy rockowej Kiss